Понтильс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Конка-де-Барбера. Занимает площадь 68,55 км². Население — 131 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Los castillos sobre el río Gayá
 El castillo de Santa Perpètua (en catalán)

Муниципалитеты Таррагоны